Лаутербах може бити:

 Лаутербах (Шварцвалд), општина у округу Ротвајл, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг
 Лаутербах (Вартбуркрајс), општина у округу Вартбург, у њемачкој покрајини Тирингија
 Лаутербах (Хесен), град у округу Фогелсберг, у њемачкој покрајини Хесен
 Лаутербах (Форарлберг), град у Аустрији у покрајини Форарлберг